FSR est un sigle qui peut signifier:
 fourgon de secours routier ;
 FSR, une géométrie de cadre suspendu de vélo, employée surtout pour la pratique du vélo tout terrain, sous brevet Specialized ;
 Faculté des sciences de Rabat ;
 Flower, Sun, and Rain, un jeu vidéo développé par Grasshopper Manufacture ;
 FSR/Laabal ou Front social pour la restauration/Laabal, un parti politique sénégalais.